Кочкова́тка — топоним:

Россия 
 название населённых пунктов
 Кочковатка — село в Харабалинском районе Астраханской области.
 Кочковатка — деревня в Называевском районе Омской области.
 Кочковатка — встречающееся на топографических картах название села Бугорки Тындинского района Амурской области.

 река
 Кочковатка — река в Еврейской автономной области

См. также 
 Кочковатский — разъезд в Называевском районе Омской области.